Серкули  — топоним:

Беларусь 
 Серкули — деревня, Ивенецкий сельсовет, Воложинский район, Минская область
 Серкули — деревня, Тесновский сельсовет, Столбцовский район, Минская область